BANCOMAT Pay o BPay è un servizio di pagamento digitale lanciato da BANCOMAT S.p.A. nel 2018 in Italia, con l'obiettivo di fornire ai clienti delle banche italiane un sistema unico di pagamento digitale fra privati e cross-banca, compresi i micropagamenti.

Il servizio permette ai possessori di carte PagoBANCOMAT di usufruire di servizi quali:
 trasferimento istantaneo di somme di denaro tra privati (P2P), 
 acquisto di beni e servizi sia online sia presso i punti vendita degli esercenti convenzionati PagoBANCOMAT (P2B),
 effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale (P2G) attraverso la piattaforma PagoPA

BANCOMAT Pay può essere utilizzato dai titolari di carte PagoBANCOMAT delle Banche aderenti al servizio, attraverso la app della propria banca oppure con l'app BANCOMAT Pay.

Trasferimento denaro tra privati 
Per quanto riguarda lo scambio P2P tra privati, occorre autorizzare l’applicazione ad accedere ai contatti della rubrica. Quando dobbiamo inviare o richiedere una somma, all’interno dell’app vedremo i contatti della nostra rubrica che usano Bancomat Pay con il logo “B”.

Costo del servizio 
Ogni banca può decidere autonomamente a quale costo fornire il servizio ai propri clienti ma molte delle maggiori banche prevedono la gratuità sotto i 50€.

Note

Voci correlate
 Satispay
 Micropagamento
 Commercio elettronico

Collegamenti esterni 
 

Software per il pagamento elettronico
Software per Android
Software per iOS